Филип IV може да се отнася за:
 Филип IV (Франция) (1268-1314), монарх на Франция
 Филип IV (Испания) (1605-1665), монарх на Испания
 Филип IV Македонски, (? – 296 пр.н.е.), цар на Македония
 Филип IV фон Валдек - (1493-1574), германски граф на Валдек
 Филип IV (Насау-Вайлбург) (1542-1602) - германски граф от Дом Насау